The Party – album Alexii
 The Party – film z 1968
 The Party – amerykański zespół popowy działający w latach 1989–1991